Plaats in Indonesië
 Kumendung (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kumendung (Muncar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java